es un nombre común en las localidades de Japón, puede referirse a:
 la Prefectura de Ibaraki, en Honshu, la mayor isla de Japón.
 la población de Ibaraki del Distrito de Higashiibaraki en la Prefectura de Ibaraki,
 la ciudad de Ibaraki''' en la Prefectura de Osaka.